Васи́лий Петро́вич Ю́рченко (26 мая 1950, Днепропетровск, Украинская ССР, СССР) — советский (украинский) спортсмен (гребля на каноэ), многократный чемпион мира, призёр олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР (1973).

Спортивная карьера 
 7-кратный чемпион мира (1973—1979) в гребле на каноэ в различных экипажах и на различных дистанциях.
 Серебряный призёр Олимпийских игр 1976 года и бронзовый — 1980 года в гребле на каноэ.
 11-кратный чемпион СССР.

Ссылки 
 Плеханов Ю. А. Гребля на байдарках и каноэ / Сост. серии: В. Л. Штейнбах. — М.: Олимпия Пресс, 2005. — 160 с.: ил.
 

Гребцы на байдарках и каноэ СССР
Заслуженные мастера спорта СССР
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1972 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1976 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1980 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Чемпионы мира по гребле на байдарках и каноэ
Гребцы на байдарках и каноэ по алфавиту